Hsin-hsing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuxi (häradshuvudort), Yunnan, 
 Xinghua (ort), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar